Varie unità dell'esercito francese hanno portato l'appellativo di Armée du Nord:
 Armée du Nord (guerre rivoluzionarie francesi) – armata creata dalla Prima Repubblica francese, attiva durante le guerre rivoluzionarie francesi.
 Armée du Nord (guerre napoleoniche) – armata creata dal Primo Impero francese durante il periodo delle guerre napoleoniche.
 Armée du Nord (rivoluzione belga) – armata creata dal Regno di Francia durante il periodo della rivoluzione belga.
 Armée du Nord (guerra franco-prussiana) – armata creata dal Secondo impero francese durante il periodo della guerra franco-prussiana.